The Bank puede referirse a:

 The Bank (Cheshire), Inglaterra
 The Bank (película de 1915)
 The Bank (película de 2001)